Summerland (Californië)
Summerland (British Columbia), een stad in Brits-Columbia, Canada
Summerland (Victoria), een dorp in Victoria (Australië)
Summerland (boek), een novelle geschreven door Michael Chabon
Summerland (televisieserie), een televisieserie
Summerland (2020), Britse film uit 2020